L'école de la Salpêtrière peut être :

L'École de la Salpêtrière (hypnose), fondée en 1882 sous l'impulsion du neurologue Jean-Martin Charcot.
L'École de la Salpêtrière (neurologie), dite « sémiologique », qui se développa dans les années 1950 sous l'impulsion de Théophile Alajouanine.